

Muziek

Nummers 
 The Good Life (nummer uit 1962), een nummer uit 1962, onder anderen opgenomen door Tony Bennett, Frank Sinatra en Petula Clark
 The Good Life (The New Power Generation), een single uit 1995 van de Amerikaanse funk- en popband The New Power Generation
 The Good Life (Three Days Grace), een single uit 2010 van de Canadese rockband Three Days Grace
 The Good Life (nummer van Weezer), een single uit 1996 van de Amerikaanse rockband Weezer
 Good Life (The Braxtons), een single uit 1990 van de Amerikaanse R&Bgroep The Braxtons
 Good Life (Inner City), een single uit 1988 van de Amerikaanse techno-groep Inner City
 Good Life (Kanye West), een single uit 2007 van de Amerikaanse rapper Kanye West
 Good Life (OneRepublic), een single uit 2010 van de Amerikaanse popband OneRepublic

Albums 
 The Good Life (Andy Griggs), een album uit 2008 van de Amerikaanse countryzanger Andy Griggs
 The Good Life (Kashmir), een album uit 1999 van de Deense rockband Kashmir
 The Good Life (Oscar Peterson), een album uit 1974 van de Canadese jazzpianist Oscar Peterson
 The Good Life (Railroad Earth), een album uit 2004 van de Amerikaanse bluegrassband Railroad Earth
 The Good Life (Trip Lee), een album uit 2012 van de Amerikaanse christelijke rapper Trip Lee
 The Good Life (ep van Weezer), een ep uit 1997 van de Amerikaanse rockband Weezer

Film 
 The Good Life (1996) (originele titel: La buena vida), een Spaanse film uit 1996
 The Good Life (1997), een Amerikaanse film uit 1997 met onder anderen Frank Stallone
 The Good Life (2007), een Canadees-Amerikaanse film uit 2007 met onder anderen Bill Paxton
 The Good Life (2008) (originele titel: La buena vida), een Chileense film uit 2008

Televisie 
 The Good Life (Britse televisieserie), een Britse komedieserie, uitgezonden van 1975-1978
 The Good Life (televisieserie uit 1971), een Amerikaanse sitcom, uitgezonden van 1971-1972
 The Good Life (televisieserie uit 1994), een Amerikaanse sitcom, uitgezonden in 1994

Anders 
 The Good Life (band), een Amerikaanse indie-rockband
 The Good Life (roman), een roman van de Amerikaanse schrijver Jay McInerney
 Good Life (platenlabel), een Nederlands platenlabel
 Good Life Recordings, een Belgisch platenlabel